Баранко Бланко има више значења:

 Баранко Бланко (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Баранко Бланко (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Баранко Бланко (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Баранко Бланко (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику